Женский футбольный клуб «Манчестер Сити» () — английский женский футбольный клуб из Манчестера, входящий в систему «Манчестер Сити».

История 
Команда «Манчестер Сити Ледис» была основана в ноябре 1988 года Нилом Мазером. Свой первый матч «Сити» провела в ноябре 1988 года против «Олдэма», одержав победу со счётом 4:2.

В апреле 2013 года клуб был включён в состав первого дивизиона Суперлиги, вместо двукратного чемпиона Англии «Донкастер Роверс Беллес». В ноябре 2013 главным тренером назначен Ник Кушинг.

Сезон 2014 года стал первым для «горожанок» в первом дивизионе Женской суперлиги Футбольной ассоциации, в преддверии которого клуб значительно усилил свой состав, подписав ряд игроков, выступающих за женскую национальную сборную Англии, в частности: Джилл Скотт, Стефани Хьютон, Карен Бардсли, Тони Дагган и Изабель Кристиансен. В итоге дебютный сезон игроки «Манчестер Сити» завершили чемпионат на 5-м месте и выиграли Кубок Английской Лиги, в финальном поединке которого обыграли с минимальным счётом 1-0 лондонский «Арсенал». Параллельно продолжая усиливать команду, подписав игрока сборной Англии Люси Бронз.

В 2015 года футболистки «Манчестер Сити» продолжили прогрессировать в результатах и завершили сезон на 2-м месте в первом дивизионе Суперлиги, одновременно усилившись новыми игроками Деми Стоукс и Дженнифер Битти

В январе 2016 контракт с командой подписала шведская нападающая Косоваре Аслани. В сезоне 2016 года команда из Манчестера триумфовала в Чемпионате Англии, завершив турнир без единого поражения, и Кубке Английской Лиги, одержав победу со счётом 1:0 в финальном поединке против «Бирмингем Сити».

В феврале 2017 ряды «Сити» пополнила игрок сборной США Карли Ллойд. В дебютном для клуба розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона 2016/17 команда покинула соревнование на стадии 1/2 финала, проиграв будущему победителю турнира — «Лиону» по сумме двух матчей со счётом 3:2. 13 мая 2017 года команда «Манчестер Сити» завоевала очередной трофей — Кубок Англии, в финальном матче которого «горожанки» одержали победу над «Бирмингем Сити» со счётом 4:1.

Летом 2017 года команду покинули её лидеры — Люси Бронз, Косоваре Аслани и Тони Дагган, а сезон 2017/2018 годов для «горожанок» стал безтрофейным: проигрыш в двухматчевом противостоянии с лионским «Олимпиком» в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА, второе место в Чемпионате Англии, поражение в финале Кубка Англии и неудача в матче против лондонского «Челси» на стадии 1/2 финала Кубка Английской Лиги.

Статистика 
. Статистика взята с источников: man city.com и soccerway.com

Список сокращений: И = Количество проведенных игр; В = Количество выигрышей; Н = Количество ничьих; П = Количество проигрышей; М = Забитые-пропущенные мячи; Очки = Количество очков; Место = Итоговое место

Состав

Достижения 
 Чемпионат Англии
  Чемпион: (1) 2016
  Вице-чемпион: (2) 2015, 2017/18

 Кубок Англии
  Обладатель: (1) 2016/17

 Кубок Суперлиги
  Обладатель: (2) 2014, 2016
 Финалист: (1) 2017/18

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Женские футбольные клубы Англии
ФК «Манчестер Сити»